Devoll puede referirse a:

 Devoll, municipio de Albania.
 El antiguo distrito de Devoll, que hasta 2000 ocupaba los límites del citado municipio.
 Río Devoll, río de Albania.
 Devol, fortaleza situada en el citado municipio.